Estoril Open 2019, właśc. Millennium Estoril Open 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu Estoril Open rozgrywany w dniach 29 kwietnia–5 maja 2019 roku w Estoril na kortach ceglanych o łącznej puli nagród wynoszącej 586 140 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Portugalii